attisch steht für:

 Attika (Landschaft), griechische Halbinsel und historische Landschaft
 Attisches Griechisch, Dialekt des Altgriechischen
 Attische Vasenmalerei, Regionalstil der griechischen Vasenmalerei
 Attische Basis, Form der Säulenbasis